Премье́р-мини́стр Греции () — глава правительства Греции.

Премьер-министр назначается Президентом Республики. Президент по предложению премьера назначает и увольняет остальных членов кабинета министров и их заместителей. Премьер-министром назначается лидер партии, получившей большинство мест в парламенте. Если ни одна из партий не смогла получить большинства, тогда лидер партии, получившей относительное большинство мест в парламенте, по поручению президента изучает возможность формирования правительства, пользующегося доверием парламента.

Каждый пробный мандат имеет силу в течение трёх дней, по истечении которых, если не удалось достичь результата, президент консультируется с лидерами партий, и, если не удаётся достичь результата, — формирует кабинет министров из членов всех парламентских партий до следующих выборов. Если же и эта попытка не удалась, тогда формируется «Правительство широкого согласия» (временное правительство), либо распускается парламент.

Президент также освобождает кабинет министров от обязанностей, если его члены подали в отставку, или если правительству парламентом был выражен вотум недоверия.

Премьер-министры 
В данном списке представлены премьер-министры Греции, начиная с периода борьбы за независимость.

См. также 
 Президент Греции
 Список правителей Греции
 Король Греции

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 

 
Премьер-министры
Греция
Списки:Греция